Мецамор — топоним в Армении:

 Мецамор — город в Армавирской области.
 Мецамор — село в Армавирской области.
 Мецамор — река в марзе Армавир.
 Мецамор — платформа Южно-Кавказской железной дороги на ветке Армавир — Аршалуйс.